Орынбай Бидашев (; 5 мая 1923 год, село Томенарык — 23 февраля 2005 год) — колхозник, старший чабан овцеводческого совхоза «Тюмень-Арыкский» Яныкурганского района Кызыл-Ординской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1976).

С 1940 по 1983 год работал чабаном в овцеводческом совхозе «Тюмень-Арыкский» Яныкурганской района. В сложных зимних условиях 1974—1974 годов сохранил полностью поголовье отары и в 1974 году вырастил в среднем по 220 ягнят от 100 овцематок. За эти выдающиеся трудовые достижения был удостоен в 1976 году звания Героя Социалистического Труда.

Скончался в 2005 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 10 марта 1976 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев — Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-123-9

Ссылки 
 Бидашев Орынбай// Кызылординская областная универсальная научная библиотека имени Абдильды Тажибаева